Enciclopedia moderna,  — название ряда энциклопедий, выпускавшихся в разное время на испанском и итальянском языке, в том числе:

Универсальные энциклопедии 
 Enciclopedia Moderna de Mellado, полное название  — первая испанская универсальная энциклопедия. Издана в 1851–1855 годах под редакцией Франсиско де Паула Мелладо.

Прочие энциклопедии 
 Enciclopedia Moderna Italiana — издана в Италии в 1936 году, издательство Sonzogno, Милан.

 Enciclopedia Moderna de Chile — издана в Чили при Сальвадоре Альенде в 1972 году, издательство Jerónimo de Vivar, Сантьяго.

Примечания